Мерляково — деревня в Локнянском районе Псковской области России. Входит в состав Михайловской волости.

География 
Деревня расположена возле реки Жабровка, в 5 км к западу от районного центра Локни и в 3 км к востоку от волостного центра Михайлов Погост.

Население

Транспорт 
Автобусное сообщение

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района